СКА () — название команд из Хабаровска по ряду видов спорта.

 Футбол
 «СКА-Хабаровск» в 1960—1999 годах
 Хоккей с шайбой
 «Амур» в 1966—1996 годах
 Хоккей с мячом
 «СКА-Нефтяник» в 1960—1999 годах